

Шастово — село, Варгашинський район, Курганська область
 Шастово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область